Walfriduskerk (Bedum), kerk in Bedum, Groningen
 Walfriduskerk (Hellum), kerk in Hellum (Slochteren), Groningen